Vladislav Gontjarov () eller Uladzislaŭ Hantjaroŭ (), kan syfta på:

 Uladzislaŭ Hantjaroŭ (född 1995), vitrysk gymnast
 Uladzislaŭ Hantjaroŭ (född 1996), vitrysk ishockeyspelare